Stadienbestimmung (engl. ) steht für:
 Stadienbestimmung (Onkologie), die Beurteilung von Tumoren
 Stadienbestimmung (Embryologie), die Klassifikation des Entwicklungsgrades von Embryonen und Feten anhand äußerer Merkmale